Honni soit qui mal y pense peut faire référence à :

 « Honi soit qui mal y pense » (avec un seul « n »), la devise de l'ordre de la Jarretière et du souverain d'Angleterre lui-même ;
 Honni soit qui mal y pense (avec deux « n »), le titre français d'une comédie romantique américaine de Henry Koster sortie en 1947, sous le titre original The Bishop's Wife (littéralement : La Femme de l'évêque).
 Honni soit qui mal y pense (avec deux « n »), court-métrage français sorti en 2017